Батманы — название населённых пунктов.

Россия 
 Батманы — село в Кинешемском районе Ивановской области.
 Батманы — деревня в Куединском районе Пермского края.

См. также 
 Батман (значения)